Артём Вру́йрович Симоня́н (; ) — армянский и российский футболист, полузащитник клуба «СКА-Хабаровск».

Клубная карьера 
Играть в футбол начал в шесть лет в СДЮШОР «Зенит», тренер — Виктор Виноградов. Через год стал тренироваться у Анвера Конеева в «Смене». В молодёжном первенстве дебютировал в 2012 году в матче 6-го тура против «Рубина», выйдя на замену вместо Овидиюса Вербицкаса. В 2014 году Андре Виллаш-Боаш взял его на сбор основной команды.

17 февраля 2015 года подписал контракт со швейцарским клубом «Цюрих», рассчитанный до 30 июня 2017 года. Первое время выступал за молодёжную команду «Цюриха» под руководством Артура Петросяна.

В 2017—2020 годах выступал в чемпионате Армении за «Алашкерт», «Арарат», «Пюник» и «Ноа».

В январе 2021 года вернулся в Россию, перейдя в футбольный клуб «Томь».

Летом 2021 года перешел в астраханский «Волгарь».

14 июля 2022 года подписал однолетний контракт с московским «Торпедо».

Карьера в сборной 
В 2011 году сыграл три матча за юношескую сборную Армении до 17 лет в квалификационном турнире к чемпионату Европы 2012 года. В составе юношеской сборной Армении до 19 лет провёл три матча, забил один гол в отборочном раунде чемпионата Европы 2014. В 2013—2014 сыграл четыре матча за молодёжную сборную Армении в отборочном турнире к чемпионату Европы 2015.

8 мая 2014 был впервые вызван на сбор главной команды. 14 октября 2014 дебютировал в составе национальной сборной в товарищеском матче против Франции, выйдя в стартовом составе.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 10 матчей / 0 голов; 6 побед, 0 ничьих, 5 поражений.

Достижения 
 «Цюрих»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 
 Итого : 1 трофей

 «Алашкерт»
 Чемпион Армении: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Армении: 2018
 Финалист Кубка Армении: 
 Финалист Суперкубка Армении: 2017
 Итого : 2 трофея

 «Ноа»
 Обладатель Суперкубка Армении: 2020
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Ле-Мон»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Ноа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»